Cervin är svenskt ett efternamn. Den 31 december 2018 var 510 personer med efternamnet Cervin folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Cervin 
 Anders Richard Cervin (1823–1900), präst och tidningsman
 Andreas Cervin (1888–1972), gymnast
 Anna Cervin (1878–1972), konstnär (dotter till August Cervin)
 August Cervin (1844–1904), kronofogde och politiker
 Billy Cervin (född 1993), gitarrist
 Carl Cervin den äldre (1815–1899), bankir och jurist
 Carl Cervin den yngre (1850–1919), bankir (son till Carl Cervin den äldre)
 Frans Cervin (1705–1789), ämbetsman och politiker
 Gösta Cervin (1937–1969), vissångare och trubadur
 Henrik Cervin (1934–2018), organist och tonsättare
 Johan Erik Cervin (1859–1926), lantbrukare och politiker
 Nicolaus Johan Cervin-Stéenhoff (1805–1879), svensk präst
 Tage Cervin (1892–1971), finansman
 Tore Cervin (född 1950), fotbollsspelare

Källor

Svenska efternamn